The Cottage – film del 2006 diretto da Hayama Yoichiro
 The Cottage – film del 2008 diretto da Paul Andrew Williams
 The Cottage – film del 2012 diretto da Christopher Jaymes

Pagine correlate 
 Cottage (disambigua)